hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo St. Clair (ang. St. Clair County) w USA, w stanie Missouri